Capone ist der Familienname folgender Personen:
 Ade Capone († 2015), italienischer Comic- und Fernsehautor
 Al Capone (1899–1947), amerikanischer Mafioso
 Alessandro Capone (* 1955), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Andrea Capone (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Frank Capone (1895–1924), italienisch-amerikanischer Mobster
 James Vincenzo Capone (1892–1952), US-amerikanischer Mobster
 Louis Capone (1896–1944), amerikanischer Mobster
 Ralph Capone (1894–1974), italienisch-amerikanischer Mobster

Capone ist der Künstlername folgender Personen:
 Capone (Fußballspieler) (Carlos Alberto de Oliveira; * 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Capone (Rapper) (Kiam Akasi Holley, * 1976), amerikanischer Rapper 

Capone bezeichnet:
 Capone (1975), Filmbiografie über Al Capone von 1975
 Capone (2020), Spielfilm über Al Capone von 2020
 Capone Clothing, deutsches Modelabel

Siehe auch:
 Capones, deutsche Band
 Capone-N-Noreaga, amerikanisches Hip-Hop-Duo